I I Giochi asiatici giovanili si svolsero a Singapore, dal 29 giugno al 7 luglio 2009.

Medagliere

Collegamenti esterni 

Giochi asiatici giovanili
 1
Giochi asiatici giovanili